Ambush (1939), een Amerikaanse film uit 1939
Ambush (1950), een Amerikaanse film uit 1950
Ambush (1999), een Amerikaanse film uit 1999
Ambush (band), een Canadese countryband
Ambush (album), een album van de band Ambush
Ambush (rapper), een Britse rapper
Ambush (ER), een aflevering van ER
Ambush (CSI: Miami), een aflevering van CSI: Miami